

Toponímia

 Cunha (São Paulo)

 Cunha (Braga)
 Cunha (Paredes de Coura)
 Cunha (Sernancelhe)

Antroponímia
Cunha é um sobrenome português e galego de origem toponímica, documentado desde o século XIII:
 João Cosme da Cunha (1715-1783) — eclesiástico português, também conhecido por Cardeal da Cunha
 José Anastácio da Cunha (1744-1788) — matemático e militar e português
 Luís da Cunha (1662-1749) — diplomata português
 Nuno da Cunha (1487-1539) — primeiro governador da Índia Portuguesa
 Pedro Alexandrino da Cunha (1801-1850) — militar português da Abrilada, eleito deputado por Angola
 Rodrigo da Cunha (1577-1643) — arcebispo de Lisboa
 Tristão da Cunha (1460-1540) — nomeado primeiro vice-rei da Índia, embora não chegasse a partir devido a doença repentina.
 Eduardo Cunha (1958) — político brasileiro

Outros significados
 Cunha (ferramenta) - tipo de plano inclinado duplo que se movimenta para realizar o trabalho.Se sua borda for bem estreita ou muito afiada, será necessária aplicação de menos força. Como exemplo, temos: machado, prego, formão.
 Tráfico de influência - actividade popularmente denominada em Portugal por Cunha.
Cunha - uma parte da esfera.

Ver também

Desambiguação